Schultheiß oder Schultheiss steht für:

 Schultheiß, ein Amt bzw. einen Beamten
 Schultheiß (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil von Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schultheissenmühle, Mühle in Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Schaubmühle
 Schultheiss-Brauerei in Berlin

Schultheiß oder Schultheiss  ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Schultheiß (1873–1959), deutsche Pädagogin und Sprachwissenschaftlerin
 Albrecht Fürchtegott Schultheiss (1823–1909), deutscher Kupfer- und Stahlstecher, Radierer, Zeichner und Autor
 Arnd Schultheiß (1930–2021), deutscher Maler und Grafiker
 Axel Schultheiß (* 1960), deutscher Gitarrist
 Benedict Schultheiss (1653–1693), deutscher Organist und Komponist 
 Carl Max Schultheiss (1885–1961), deutscher Grafiker
 Carmen Schultheiss (* 1999), deutsche Tennisspielerin
 Christina Schultheiß (1918–2016) war eine deutsche Kirchenpolitikerin.
 Daniel Schultheiß (* 1980), deutscher Medienwissenschaftler und Politiker; seit 2018 Oberbürgermeister der Stadt Ilmenau
 Dirk Schultheiss (* 1966), deutscher Urologe und Medizinhistoriker
 Franklin Schultheiß (1928–2006), deutscher Sozialwissenschaftler und Behördenleiter
 Fritz Schultheiß (1909–1998), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Götz Schultheiss unter dem Schopf († 1408), Schultheiss von Winterthur
 Heinrich von Schultheiß (1580–1646), deutscher Hexenrichter
 Ingrid Schultheiß (1932–2021), deutsche Buchgestalterin
 Joachim Ludwig Schultheiß von Unfriedt (1678–1753), deutscher Architekt und Baumeister
 Jobst Schultheiss (1802–1865), deutscher Brauereibesitzer
 Jochen Schultheiß (* 1975), deutscher Philologe

 Knut Schultheiß (* 1958), deutscher Schauspieler und Coach 
 Matthias Schultheiss (* 1946), deutscher Comic-Zeichner
 Moritz Schultheiß (* 1976), deutscher Kameramann
 Paul Schultheiss (1893–1944), deutscher Generalleutnant der Luftwaffe
 Walter Schultheiß (* 1924), deutscher Schauspieler und Autor

Siehe auch:
 Schultheis
 Emil Schultheisz (1923–2014), ungarischer Arzt, Hochschullehrer und Politiker